Juan Pablo Carrizo (Villa Constitución, 6 de maio de 1984) é um futebolista argentino que atua como goleiro.

Títulos 
 River Plate
 Campeonato Argentino: Clausura 2007-08

 Lazio
 Copa da Itália: 2008-09

Ligações externas
 Juan Pablo Carrizo no cariverplate.com.ar

Goleiros da Argentina
Naturais de Villa Constitución
Futebolistas do Club Atlético River Plate
Futebolistas da Società Sportiva Lazio
Futebolistas do Real Zaragoza
Futebolistas do Calcio Catania
Futebolistas do Football Club Internazionale Milano
Futebolistas do Club de Fútbol Monterrey
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol
Jogadores da Copa América de 2007
Jogadores da Copa América de 2011